Stilte

Personen met de achternaam Stil  
 Jacques Stil (-1944), een Nederlandse verzetsstrijder
 Jordy Stil (1986), een Nederlandse waterpolokeeper